Olympico Club (Rio de Janeiro)
 Olympico Club (Belo Horizonte)

Desambiguações de esportes